Перлик — фамилия. Известные носители:

 Перлик, Артём Александрович (род.1971) — донецкий православный писатель, поэт, сказочник, патролог, педагог.
 Перлик, Иван Максимович (1869—1921) — российский и украинский военный деятель.
 Перлик, Пётр Тимофеевич (1836—1914) — российский военный деятель, генерал.